André Garczynski (1888-1944), un ingénieur-constructeur français ;
 Stefan Florian Garczyński (1805-1833), un poète et écrivain romantique polonais.